Ramphastos ambiguus — вид птиц из семейства тукановых. Выделяют три подвида.

Распространение 
Обитают от Центральной Америки на юг до центральной части Перу.

Описание 

Вес взвешенных птиц составил от 600 до более 700 г. Это крупный вид, отличающийся от других своими размерами, желтым «лицом» и горлом, двухцветным желто-чёрным или каштановым клювом и громким «тявкающим» голосом. Верх чёрный с белым крупом, подхвостья красные.

Биология 
Питаются в основном фруктами. В кладке 2-3 яйца.

Информация о биологии и поведении вида основана только на наблюдениях северного подвида (swainsonii).

Ссылки 
 Birds of the World

Тукановые